Пеканбару () е град в Индонезия на остров Суматра. Населението му е 897 767 жители (2010 г.). Има площ от 632,26 кв. км. Намира се в часова зона UTC+7. Пощенският му код е 28131, а телефонния 0761. Разделен е на 12 района. Средната му температура за годината е 27,2 градуса по Целзий.

География

Климат

Източници 

Градове в Индонезия